

Вонна — село в гміні Біскупець Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Вонна — муніципалітет у регіоні Рона-Альпи, департамент Ен